Celjski grofje so lahko:
 Celjski grofje -  srednjeveška plemiška in vladarska rodbina
 Celjski grofje (drama) - drama slovenskega pisatelja Bratka Krefta (1967)
 Celjski grofje (navijaška skupina) - navijači NK Celje